Schellwitz ist der Name folgender Orte:
 Všelibice (Schellwitz), ein Ort in der Region Liberecký kraj, Tschechien

Schellwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich von Schellwitz (1893–1978), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Georg von Schellwitz (1897–1974), deutscher Regierungspräsident sowie Landrat
 Justus Christian Ludwig von Schellwitz (1735–1797), deutscher Rechtswissenschaftler